

Ludzie 
 Melissa Auf der Maur – kanadyjska basistka i wokalistka rockowa
 Melissa Barrera – meksykańska aktorka filmowa oraz piosenkarka
 Melissa Belote – amerykańska pływaczka
 Melissa Benoist – amerykańska aktorka i wokalistka
 Melissa Bishop – kanadyjska lekkoatletka
 Melissa Boekelman – holenderska lekkoatletka specjalizująca się w pchnięciu kulą
 Melissa Breen – australijska lekkoatletka, sprinterka
 Melissa Buhl – amerykańska kolarka górska
 Melissa Corbo – kanadyjska narciarka dowolna
 Melissa Dalembert – kanadyjska koszykarka
 Melissa de la Cruz – amerykańska autorka książek dla młodzieży i dorosłych
 Melissa DiMarco – kanadyjska aktorka i osobowość telewizyjna
 Melissa Etheridge – amerykańska piosenkarka rockowa
 Melissa Ferrick – amerykańska wokalistka folkowa, gitarzystka
 Melissa Francis – amerykańska dziennikarka i była aktorka dziecięca
 Melissa Franklin – amerykańska pływaczka specjalizująca się w grzbietowym, pięciokrotna mistrzyni olimpijska
 Melissa George − australijska aktorka
 Melissa Gergel – amerykańska lekkoatletka specjalizująca się w skoku o tyczce
 Melissa Gilbert – amerykańska aktorka telewizyjna
 Melissa Gorman – australijska pływaczka długodystansowa
 Melissa Greeff – południowoafrykańska szachistka
 Melissa Hoskins – australijska kolarka torowa i szosowa
 Melissa Joan Hart – amerykańska aktorka, producentka i reżyserka filmowa
 Melissa Jaffer – australijska aktorka telewizyjna oraz filmowa
 Melissa Lauren – francuska aktorka i reżyserka filmów pornograficznych
 Melissa Leo – amerykańska aktorka filmowa i telewizyjna
 Melissa Lotholz – kanadyjska bobsleistka
 Mélissa M – francuska piosenkarka
 Melissa Renée Martin – amerykańska aktorka filmowa i telewizyjna
 Melissa McBride – amerykańska aktorka filmowa i telewizyjna
 Melissa McCarthy – amerykańska aktorka
 Melissa McIntyre – kanadyjska aktorka
 Melissa Morrison-Howard – amerykańska lekkoatletka, specjalistka biegów płotkarskich
 Melissa Mueller – amerykańska lekkoatletka, tyczkarka
 Melissa Nathan – brytyjska pisarka i dziennikarka
 Melissa Price – amerykańska lekkoatletka, specjalizująca się w skoku o tyczce
 Melissa Rauch – amerykańska aktorka
 Melissa Reeves – amerykańska aktorka
 Melissa Sagemiller – amerykańska aktorka
 Melissa Seidemann – amerykańska piłkarka wodna
 Melissa Sue Anderson – amerykańska aktorka filmowa i telewizyjna
 Melissa Tancredi – kanadyjska piłkarka
 Mélissa Theuriau – francuska dziennikarka i prezenterka telewizyjna
 Melissa Torres Sandoval – meksykańska tenisistka
 Melissa Vargas – kubańska siatkarka

Media 
 Melissa (album) – pierwszy album studyjny duńskiej grupy heavymetalowej Mercyful Fate
 Melissa i Joey (ang. Melissa & Joey, od 2010) – amerykański serial komediowy
 Melissa P. – hiszpańsko-włoski film dramatyczny z 2005 roku

Gminy 
 Melissa – miasto w Stanach Zjednoczonych, w stanie Teksas
 Melissa (Włochy) – miejscowość i gmina we Włoszech

Planetoidy 
 (8308) Julie-Mélissa – planetoida z pasa głównego asteroid